Кахамарка () — популярний  топонім у іспаномовних країнах; може посилатися на:

 Кахамарка — місто в Перу
 Кахамарка (округ) — округ в провінції Кахамарка
 Кахамарка (провінція) — провінція в регіоні Кахамарка
 Кахамарка (регіон) — регіон в Перу
 Кахамарка (Колумбія) — місто в колумбійському департаменті Толіма
 Кахамарка (культура) — археологічна культура, що існувала біля міста Кахамарка, Перу